Патрово — деревня в Торошинской волости Псковского района Псковской области России.

Расположена у левого берега реки Пскова, в 20 км к северо-востоку от Пскова и в 3 км к югу от деревни Торошино.

Численность населения деревни по состоянию на 2000 год составляла 24 человека.

Примечания 

Населённые пункты Псковского района